Orionides es un clado de dinosaurios terópodos tetanuros que vivieron desde el Jurásico Medio hasta el presente. El clado incluye a muchos dinosaurios terópodos, entre ellos las aves.

Filogenia
Aunque muchos análisis filogenéticos han encontrado a los tetanuros basales como externos tanto de Megalosauroidea como de Avetheropoda, la principal dicotomía fue nombrada solo en 2012. Carrano, Benson y Sampson (2012) nombraron a ese clado Orionides, y es definido como el nodo que abarca a Megalosauroidea, Avetheropoda, su más reciente ancestro común y a todos sus descendientes. El cladograma presentado a continuación sigue su análisis filogenético después de excluir a los tres taxones "comodines" Poekilopleuron, Xuanhanosaurus y Streptospondylus.

1 Piatnitzkysauridae, 2 Megalosauria, 3 Spinosauridae, 4 Megalosauridae, 5 Metriacanthosauridae, 6 Allosauria, 7 Allosauridae, 8 Carcharodontosauria, 9 Neovenatoridae, 10 Carcharodontosauridae

Rango
Los grandes depredadores espinosáuridos y alosáuridos florecieron durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, especialmente en Gondwana, pero parecen haber sucumbido en la última parte del Cretácico, posiblemente debdido a la competencia de los ceratosaurios abelisáuridos y los celurosaurios tiranosáuridos. Los diversos celurosaurios persistieron hasta el final de la era Mesozoica, cuando todos exceptuando al clado corona Aves se extinguieron. Las aves modernas son los únicos representantes vivos del clado Tetanurae.

Etimología
El nombre del clado "Orionides" fue establecido por primera vez por Matthew T. Carrano, Roger B. J. Benson y Scott D. Sampson en 2012. Se deriva de Orión, el cazador gigante de la mitología griega en referencia al gran tamaño y a la dieta carnívora de los orionidanos basales. El nombre también es en referencia al nombre alternativo de la constelación de Orión, Alektropodion, que significa "pie de pollo".

Referencias

Tetanurae